Лорн Балф (; 23 февраля 1976 года, Инвернесс, Шотландия) — шотландский композитор, специализирующийся в написании музыки к кинофильмам и компьютерным играм. Лорн Балф работает в компании Remote Control Productions под руководством Ханса Циммера, вместе с которым написал музыку ко многим фильмам и играм.

Дискография 
В таблице представлена неполная фильмография.

Примечания

Ссылки 
 Лорн Балф на сайте Game-OST
 Content about Lorne Balfe
 LORNE BALFE
 Soundtrack review: Hans Zimmer and Lorne Balfe have heroic fun with MEGAMIND
 Behind the Scenes with the SHERLOCK HOLMES Musicians — Featuring Hans Zimmer, Lorne Balfe, Alexsey Igudesman and Guy Ritchie/Robert Downey Jr.

Кинокомпозиторы Великобритании
Композиторы анимации